Рюле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рюле, Отто (1874—1943) — немецкий левый коммунист.
 Рюле, Франк (род. 1944) — немецкий гребец.
 Рюле-Герштель, Алиса (урождённая Герштель; 1894—1943) — немецкоязычная писательница. См. также 
 Рюле фон Лилиенштерн, Отто Август (1780—1847) — прусский генерал-лейтенант и военный писатель.